Assembly (Асамблея) — найбільший у світі фестиваль розробників мультимедійних презентацій, який щорічно проходить влітку у Фінляндії. Головними організаторами змагання є Pekka Aakko (Pehu з Accession) та Jussi Laakkonen (Abyss із ). Змагання проходить щороку між останніми числами липня та першими числами серпня та триває три-чотири дні. 2010 року Assembly проводився від 5 до 8 серпня в Хартвалл Арені в Гельсінкі.

Історія 
Вперше Assembly відбувся в липні 1992 року, в Кауніайнені. Його організували демо-групи  та Rebels від Amiga та PC-демогрупою Future Crew. Штат співробітників перетворився на велику некомерційну групу ентузіастів, відомих як Організатори Асамблеї. За 1990-і роки Assembly настільки зріс, що навіть величезні експозиційні зали перестали вміщати всіх бажаючих, тому організаторам довелося використовувати спортивні арени. Від 1999 року вони орендують найбільшу арену у Фінляндії — Хартвалл Арена в Гельсінкі, щоб умістити понад 5000 учасників з усього світу.

Переможці фестивалю

Див. також

У пресі 
 «Girls Dig Demos Too» від Стіва Кеттмана з журналу Wired (3 серпня 2001)

Посилання 
 Assembly.org Офіційний сайт
 Assemblytv.net Official media
 Assembly 2006 — MBnet офіційний електронний журнал Assembly 2006.
 Assembly на Pouët
 Інтерв'ю з основним організатором Abyss з Future Crew

Засновані в Європі 1992
Культура Гельсінкі
Комп'ютерна культура